Roger Mills peut désigner :
 Roger Mills, un athlète britannique ;
 Roger Mills, un joueur de badminton britannique ;
 Roger Mills, un réalisateur américain ;
 Roger Mills (né en 1948), un athlète britannique.